L'autoroute de l'Est est le nom de :
 l'autoroute algérienne A2, qui relie Alger à El Tarf ;
 l'autoroute autrichienne A4, qui relie Vienne à la frontière hongroise ;
 l'autoroute espagnole A-3, qui relie Madrid à Valence ;
 l'autoroute française A4, qui relie Paris à Strasbourg ;
 l'autoroute hongroise M4, qui relie Budapest à la frontière roumaine ;
 l'autoroute marocaine A2, qui relie Rabat à Oujda.

Voir aussi